Az 1984. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 19-én rendezték a Bjelašnicán. Az aranyérmet az amerikai Phil Mahre nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kozma Péter a 18. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1984. évi téli olimpiai játékokon